Индепенденс има више значења:
 Округ Индепенденс (Арканзас)
 Индепенденс (Калифорнија)
 Индепенденс (Ајова)
 Индепенденс (Вирџинија)
 Индепенденс (Јута)
 Индепенденс (Висконсин)
 Индепенденс (Канзас)
 Индепенденс (Кентаки)
 Индепенденс (Луизијана)
 Индепенденс (Минесота)
 Индепенденс (Мисури)
 Индепенденс (Орегон)
 Индепенденс (Охајо)